Hegedűs Ferenc (1857–1909) politikus, pénzügyminiszter
 Hegedűs Ferenc (1856–1929) operaénekes (basszus)
 Hegedűs Ferenc (1902–1964) újságíró, kritikus, helytörténeti író
 Hegedűs Ferenc (1914–2017) páncélos őrmester, a legidősebb magyar altiszt
 Hegedüs Ferenc (1930) szőlész-borász
 Hegedűs Ferenc (1955–2016) labdarúgó (SZEOL AK)
 Hegedűs Ferenc (1959) párbajtőrvívó, edző
 Hegedűs Ferenc (1962) evezős